Der Fed Cup 2018 war die 56. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Weltgruppe

Erste Runde

Belarus – Deutschland

Tschechien – Schweiz

Frankreich – Belgien

Vereinigte Staaten – Niederlande

Halbfinale

Deutschland – Tschechien

Frankreich – Vereinigte Staaten

Finale

Tschechien – Vereinigte Staaten

Play-offs

Belarus – Slowakei

Rumänien – Schweiz

Australien – Niederlande

Italien – Belgien

Weltgruppe II

Erste Runde

Slowakei – Russland

Australien – Ukraine

Rumänien – Kanada

Italien – Spanien

Play-offs 

Vier Mannschaften qualifizierten sich aus den Zonen-Gruppen-I: zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Russland – Lettland

Spanien – Paraguay

Kanada – Ukraine

Japan – Vereinigtes Königreich

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 7. bis 10. Februar 2018
Austragungsort: Club Internacional de Tenis, Asunción, Paraguay
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe I auf

Teil I 
Datum: 18. bis 23. Juni 2018
Austragungsort: Club Deportivo La Asuncion, Metepec, Mexiko
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Teil II 
Datum: 18. bis 21. Juli 2018
Austragungsort: Centro National de Tenis de la FET, Guayaquil, Ecuador
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 7. bis 10. Februar 2018
Austragungsort: RK Khanna Tennis Stadium, Neu-Delhi, Indien
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 6. bis 10. Februar 2018
Austragungsort: Bahrain Tennis Federation, Madinat Isa, Bahrain
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 7. bis 10. Februar 2018
Austragungsort: Tallink Tennis Centre, Tallinn, Estland
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe III ab

Datum: 18. bis 21. April 2018
Austragungsort: Lyttos Beach, Iraklio, Griechenland
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe II auf

Teil I 
Datum: 16. bis 21. April 2018
Austragungsort: Cite Nationale Sportive, Tunis, Tunesien
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Teil II 
Datum: 16. bis 19. April 2018
Austragungsort: El Menzah/ Ulcinj Bellevue, Ulcinj, Montenegro
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Siehe auch 
 Davis Cup 2018

Weblinks 

 Fed Cup

2018
Tennisturnier 2018